Eloschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Lewan Eloschwili (* 1997), georgischer Fußballspieler
 Otar Eloschwili (* 1978), georgischer Rugby-Union-Spieler